Ceci est la liste des maladies génétiques  auxquelles un gène ou plusieurs gènes ont été associés, soit que le gène ou sa mutation soit nécessaire et responsable de la maladie, soit qu'il y ait statistiquement associé dans quelques cas, sans toutefois que le lien de causalité soit prouvé ou nécessaire. Par exemple, une mutation du gène NOD2 a été associée dans 15 % des cas à la maladie de Crohn, et son effet est suspecté, mais  70 autres gènes y ont aussi été associés ; sa présence n'est donc pas nécessaire pour que la maladie se déclenche, et probablement non suffisante à elle seule. 

Les maladies génétiques citées ici sont les maladies génétiques dont le gène est connu (Symbole + de MIM) ou dont le gène et la base moléculaire sont connus (Symbole # de MIM).
L'information est répartie de la façon suivante :
 Nom de la maladie (Le nom français est celui utilisé par Orphanet)
 Code MIM (Afin d'éviter les confusions)
 Mode transmission
 Chromosome en cause
 Gène en cause
 Type de mutation

Autres listes de maladies génétiques

Par organe ou fonction 
 Les maladies génétiques de l'os sont regroupées ici et les articles ici
 Les articles sur les maladies métaboliques congénitales ici
 Les articles sur les maladies neuromusculaires héréditaires ici

Par chromosome 
En cliquant sur le chromosome de votre choix, vous trouverez les maladies génétiques supportées par chaque chromosome

Liste complète

Avec un nom commençant par un numéro

Avec un nom commençant par une lettre

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Atlas of Genetics and Cytogenetics in Oncology and Haematology

Liens externes 
  Online Mendelian Inheritance in Man, OMIM (TM). Johns Hopkins University, Baltimore, MD. 
  Orphanet, le portail des maladies rares et des médicaments orphelins: www.orpha.net 

Genétiques à gène identifié